Sovjak est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Sovjak, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Sovjak, un village situé dans la municipalité de Suhopolje, comitat de Virovitica-Podravina ;
en Slovénie
Sovjak, un village situé dans la commune de Sveti Jurij ob Ščavnici ;
Sovjak, un village situé dans la commune de Trnovska vas.